Сен-Максімен
 Аллан Сен-Максімен